La coppia formata dai fratelli Helena Suková e Cyril Suk era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Larisa Neiland e Andrej Ol'chovskij per 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Lindsay Davenport /  Grant Connell (semifinali)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Helena Suková /  Cyril Suk (campioni)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Alexandra Fusai /  David Adams (terzo turno)
 Anna Kurnikova /  Mark Knowles (secondo turno)

 Caroline Vis /  Joshua Eagle (primo turno) 
 Linda Wild /  Donald Johnson (secondo turno) 
 Sabine Appelmans /  Libor Pimek (primo turno) 
 Debbie Graham /  Jim Grabb (primo turno) 
 Katrina Adams /  Luke Jensen (secondo turno) 
 Mercedes Paz /  Pablo Albano (secondo turno) 
 Rika Hiraki /  Mahesh Bhupathi (terzo turno) 
 Corina Morariu /  Alex O'Brien (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1997
ATP Tour 1997